

Chanson 
 Too Much, chanson d'Elvis Presley sortie en single en 1957 ;
 Too Much, chanson des Spice Girls, sortie en single en 1997 ;
 Too Much, chanson de Zayn Malik featuring Timbaland, sortie en single en 2018 ;
 Too Much, chanson de Marshmello et Imanbek avec Usher, sortie en single en 2020 ;

Autre 
 Too Much, ou Too Cool, une équipe américaine de lutte professionnelle.